Lipniccy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Lipniccy herbu Poraj – polski ród szlachecki